Григо́рий Алексе́евич Алче́вский (1866—1920) — русский композитор, деятель музыкальной культуры, педагог, вокалист и камерный певец. Наибольшую известность получил благодаря симфонической картине «Алеша Попович», написанной по мотивам былин.

Биография 
Родился в Харькове в семье купца А. К. Алчевского и X. Д. Алчевской (Журавлёвой).

В 1887 году окончил физико-математический факультет Харьковского университета. Музыкальное образование получил в Московской консерватории, где учился в классе пения и композиции (до 1893), а позже по классу фортепьяно. Ученик композиторов, профессоров C.И.Танеева, М. М. Иполитова-Иванова и дирижера А. И. Зилоти.

После окончания консерватории Г. А. Алчевский работал педагогом. Среди его учеников был и его брат Иван, исполнявший его вокальные произведения. Выступал в концертах, исполняя арии и романсы.

Участвовал в общественной и культурной жизни Москвы, в частности, в организации и проведении шевченковского юбилея в 1914, в музыкально-драматическом кружке «Кобзарь».

С 1907 — музыкальный критик харьковской газеты «Южный край». Позднее полностью посвятил себя вокальной педагогике и теории вокального искусства.

Творчество 
Г. А. Алчевский является автором популярных в начале XX века обработок ряда русских и украинских народных песен и романсов, в том числе 6-ти украинских: «Чого мені тяжко» (слова Т. Шевченко), «Безмежнеє поле» (слова И. Франко), «Не дивися на місяць весною», «Стояла я і слухала весну» (обе — на слова Леси Украинки), «Душа — се конвалія ніжна», «Гей на бій» (обе — слова матери X.Алчевской), русских романсов «Я знаю, отчего у этих берегов» на слова А. Майкова, «Сосна» на слова М. Лермонтова, «Ах, как у нас хорошо на балконе» на слова Я. Полонского, «Любовь — это сон упоительный» на слова Т. Щепкиной-Куперник и др., а также симфонической картины «Алеша Попович» (1907).

Кроме того, известно его пособие «Вокальная техника в ежедневных упражнениях».

Г. А. Алчевский — создатель уникальных «Таблиц дыхания для певцов и их применение к развитию качеств голоса», изданных в 1907-1908 годах, которыми и поныне пользуется весь музыкальный мир.

Сестры Григория Алексеевича Алчевского:
 Христина (1882—1931) — украинская поэтесса, переводчик и педагог
 Анна (1868—1931) — художница, жена академика А. Н. Бекетова
Братья:
 Иван (1876—1917) — солист Мариинского оперного театра, сценический партнер Ф. И. Шаляпина, соратник С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина
 Николай (1872—1942) — педагог, литературовед, театральный критик, автор первого советского украинского букваря для взрослых. Умер от голода в оккупированном Харькове.
 Дмитрий (1866—1920) — кандидат естественных наук, педагог, литературовед, предприниматель, расстрелянный в Крыму.

Память 
В 1998 году в Харькове был создан «Благотворительный фонд в честь семьи Алчевских».
Каждые два года, начиная с 2001, в Харькове проходят Международные конкурсы вокалистов «Алчевский-дебют».

Примечания

Литература 
 Лисенко О. Композитор, співак, педагог (до 100-річчя з дня нарождения Г. О. Алчевського) // Вечірній Київ. — 1966, 17 травня
 Кізченко В. І. Алчевський Григорій Олексійович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 69.

Ссылки 
 
 [leksika.com.ua/11310408/ure/alchevskiy АЛЧЕВСЬКИЙ] 

Выпускники физико-математического факультета Императорского Харьковского университета
Выпускники Московской консерватории
Педагоги Российской империи
Композиторы-песенники
Композиторы Российской империи
Композиторы Украины
Родившиеся в Харькове
Музыкальные педагоги